

Cinema 
 Perdonami se mi ami (Because of You) – film del 1952 diretto da Joseph Pevney

Musica 
 Because of You – brano musicale del 1940, inciso da Tommy Tucker Time
 Because of You – singolo di Tony Bennett del 1940
 Because of You – album di Tony Bennett del 1952
 Because of You – singolo di Gabrielle del 1994
 Because of You – singolo dei 98 Degrees del 1998
 Because of You – album di James Darren del 2001
 Because of You – singolo di Kelly Clarkson del 2004
 Because of You – singolo di Marques Houston del 2004
 Because of You – singolo dei Nickelback del 2004
 Because of You – album di Ne-Yo del 2007
 Because of You – singolo di Ne-Yo del 2007
 Because of You – singolo degli Skunk Anansie del 2009
 Because of You – singolo delle After School del 2009
 Because of You – singolo di Gustaph del 2023